Алига́рх (, , , Alīgaṛh) — город в западной части штата Уттар-Прадеш, Индия. Административный центр округа Алигарх.

География 
Абсолютная высота — 183 метра над уровнем моря. Расположен в междуречье Ганга и Джамуны, в 291 км к северо-западу от Канпура и в 140 км к юго-востоку от столицы страны, города Дели.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 933 119 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
Развиты хлопчатобумажная, стекольная и металлообрабатывающая отрасли промышленности. Город известен производством замков, которые экспортируются по всему миру. Алигарх — крупный торговый центр сельскохозяйственного района (зерновые, хлопчатник, сахарный тростник); проводятся ежегодные ярмарки. В 15 км от Алигарха расположена тепловая электростанция Хардуагандж, а в 50 км от города — атомная электростанция Нарора. Несмотря на близость двух электростанций, в городе случаются отключения электроэнергии.

Алигарх — крупный транспортный узел. Через город проходят национальные шоссе № 91 и № 93. Имеется железнодорожное сообщение. Ближайший международный аэропорт находится в Дели.

Достопримечательности 
В городе расположен известный Алигархский мусульманский университет. Сохранился форт XVI века.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Города Уттар-Прадеш